KEWR est un code, qui signifie :
 aéroport international Newark Liberty, aéroport de Newark dans le New Jersey (États-Unis), selon le code OACI des aéroports

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports